

Населені пункти та їхні частини

 Ґаєво — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаєво — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаєво — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Ґаєво — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґаєво — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Ґаєво — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ґаєво — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґаєво — частина села Ляуданьщизна в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ґаєво — осада в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки